Протекторат Саар существовал с 1947 по 1956 годы. Национальный олимпийский комитет Саара был создан летом 1950 года. После воссоединения Саара с ФРГ, Национальный олимпийский комитет Саара самораспустился в феврале 1957 года.

Спортсмены Саара приняли участие в одних летних Олимпийских играх, на которых страну представляли 31 мужчина и 5 женщин, принимавшие участие в соревнованиях по академической гребле, боксу, греко-римской борьбе, спортивной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, лёгкой атлетике, плаванию, стрельбе и фехтованию. Олимпийских медалей спортсмены Саара не завоёвывали.

Зимние Олимпийские игры 1952 года 
В связи с отсутствием подготовленных спортсменов в зимних видах спорта, Саар не участвовал в Зимних Олимпийских играх 1952 года, хотя и получил формальное приглашение в Осло.

Летние Олимпийские игры 1952 года 

Сборная Саара не завоевала ни одной медали, и в общем командном зачёте оказалась на 44-м месте из 69 стран.

Летние Олимпийские игры 1956 года 
На референдуме 23 октября 1955 года 67,7 % от принявших участие в голосовании (из 96,5 % населения) высказались за воссоединение Саара с ФРГ. Поэтому, несмотря на формальную возможность отдельного выступления, спортсмены Саара на летних Олимпийских играх 1956 года выступали в составе Объединённой германской команды. На этих играх Тереза Ценц завоевала серебряную медаль в гребле на каноэ на дистанции 500 м.

Количество участников на летних Олимпийских играх 

 в скобках приведено количество женщин в составе сборной

См. также 
 Список знаменосцев Саара на Олимпийских играх